Thie steht für:

 Thie, ein mittelalterlicher  Versammlungsplatz

Thie ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Thie (* 1987), deutsche Künstlerin, Model und Schauspielerin
 Friedrich Wilhelm Thie (1803–1869), österreichischer Mundharmonikafabrikant

Siehe auch:

 Thi, Tie